Айды́н Чинги́з оглы́ Карадаглы́ (20 августа 1929, Куба — 28 января 1980, Баку) — диктор Комитета по Радиофикации и Радиовещанию при Совете Министров Азербайджанской ССР (с 1946 года), Управления Радиоинформации Министерства культуры Азербайджанской ССР (с 1954 года), Комитета по Телевидению и Радиовещанию при Совете Министров Азербайджанской ССР (с 1957 года), Государственного Комитета по Телевидению и Радиовещанию при Совете Министров Азербайджанской ССР (с 1970 года), заслуженный артист Азербайджанской ССР (1964); заложил основы профессиональной дикторской школы Азербайджана, обладатель редкого по тембру и выразительности голоса.

Внук азербайджанского педагога и историка Гасаналиага Хана Карадагского.

Биографические данные 
1944 — окончил среднюю школу.
1945 — окончил Бакинское Мореходное Училище.
1946 — зачислен диктором Комитета по Радиофикации и Радиовещанию при Совете Министров Азербайджанской ССР.
1948 — окончил Театральное училище им. М. Ф. Ахундова.
1949 — окончил Всесоюзные дикторские курсы в Москве.
1951—1954 — служил в рядах ВС СССР.
1955 — женился на Гюльтекин ханум Джаббарлы.
1956 — родилась дочь Ханум Карадаглы.
1959 — родилась дочь Айгюль Карадаглы.
1964 — заслуженный артист Азербайджанской ССР.
1966 — окончил Азербайджанский Государственный Театральный Институт.
1966 — родился сын Вугар Карадаглы.
1966—1968 гг. — Главный режиссёр Государственного Радио.
1970 —  Главной редакции программ.
1980 — скончался в возрасте 51 года.

Роль голоса Айдына Карадаглы в азербайджанской культуре 
Голос Карадаглы оказывал на слушателей сильнейшее морально-психологическое и эмоциональное воздействие.

Читая разного жанра материалы, — как политические, так и художественные, — он в равной мере достигал вершин правильного, выразительного чтения.

Руководствуясь в достижении мастерства принципами, заложенными великим актёром Казымом Зия, он довел до филигранной отшлифовки мастерство художественного чтения.

Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств